Павел Дашков:
 Дашков, Андрей Васильевич (1790—1865) — олонецкий губернатор; отец В. А. Дашкова.
 Дашков, Андрей Георгиевич (род. 1965) — русский писатель.
 Дашков, Андрей Дмитриевич (1512/1517 — 1568) — московский сын боярский и воевода.
 Дашков, Андрей Яковлевич (1775—1831) — российский дипломат.